Taufkirchen este numele următoarelor localități din Bavaria, Germania:

 Taufkirchen (bei München), comună din districtul München
 Taufkirchen (Vils), comună din districtul Erding
 Taufkirchen (districtul Mühldorf am Inn), comună din districtul  Mühldorf am Inn
 Taufkirchen, sat din comuna Falkenberg, districtul Rottal-Inn

Taufkirchen este numele următoarelor comune din Austria:

 Taufkirchen an der Pram
 Taufkirchen an der Trattnach